Roco — австрийская фирма, выпускающая масштабные модели железных дорог и железнодорожной техники.

Продукция 
Ассортимент в основном составляет подвижной состав, в меньшей степени представлены здания и сооружения.
Также, фирмой выпускаются рельсы типоразмера H0 с высотой головки 2,1 мм.
Кроме непосредственно моделей, производится большое количество электронных модулей для организации цифрового управления макетом.

Журнал 
Компания выпускает журнал Roco Reports, рассчитанный на широкий круг читателей, но в основном посвящённый железнодорожному моделизму.

Банкротство 

15 июля 2005 года компания Roco Modelleisenbahn GmbH объявила себя банкротом. С тех пор за дальнейшее использование бренда «Roco» идут многочисленные судебные разбирательства.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Roco

Железнодорожный моделизм
Компании Австрии